«Интеллект собак» () — книга, написанная доктором Стенли Кореном, профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада). Опубликована в 1994 году. В книге объясняется теория Корена о различиях в поведении, дрессуре и интеллекте между породами собак.

Методология 
Автор взял за основу в определении интеллекта собаки два критерия: понимание новой команды и исполнение команды с первого раза. Им были отправлены запросы судьям из Американского и Канадского клубов собаководства, в которых он попросил оценить породы собак. Было получено 199 ответов, на основании которых он составил свой список. Этот метод не связан с генетическими особенностями интеллекта (например, с изобретательностью и пониманием общей ситуации).

Недостатком этой шкалы, по собственному признанию автора, является её сильная зависимость от способностей к послушанию и исполнению команд (например, для рабочих или служебных собак), и слабая связь с пониманием и творчеством (например, охотничьи собаки). Как результат, некоторые породы находятся на более низких местах в списке из-за их упрямого или независимого характера, что вовсе не делает их слабо интеллектуальными или непригодными к обучению.

Корен определил три аспекта интеллекта собак в своей книге:
 инстинктивный интеллект () — способность собаки выполнять задачи, для которых она была выведена;
 адаптивный интеллект () — способность собаки решать проблемы собственными силами;
 рабочий интеллект () — способность собаки к обучению.

Корен делит все породы собак на шесть условных категорий:
 1-10: собаки с превосходными способностями к обучению ();
 11-26: собаки с отличными способностями к обучению ();
 27-39: собаки со способностями к обучению выше среднего ();
 40-54: собаки со средними способностями к обучению ();
 55-69: собаки со способностями к обучению ниже среднего ();
 70-79: собаки с плохими способностями к обучению ().

Стэнли Корен отмечает, что недавно выведенные породы собак, как правило, более умны, способны и легче поддаются дрессировке, чем представители древних, давно известных видов.

Кроме самого списка, книга включает в себя разделы, посвящённые общему развитию собак, охоте и другим способностям животных.

Рейтинг собак по породам

Собаки с превосходными способностями к обучению 

 Способность к пониманию новой команды менее чем за 5 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 95 % случаев и выше.

 Бордер-колли 
 Пудель 
 Немецкая овчарка
 Золотистый ретривер
 Доберман
 Шелти
 Лабрадор-ретривер
 Папийон
 Ротвейлер
 Австралийская пастушья собака

Собаки с отличными способностями к обучению  
 
 Освоение новой команды — от 5 до 15 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 85 % случаев и выше.   Вельш-корги (пемброк) Цвергшнауцер Английский спрингер-спаниель  Бельгийская овчарка (тервюрен)  Шипперке Колли длинношёрстный, колли короткошёрстныйНемецкий шпиц (кеесхонд) Курцхаар Прямошерстный ретриверАнглийский кокер-спаниельМиттельшнауцер Бретонский эпаньол Кокер-спаниель Веймаранер Бельгийская овчарка (малинуа)Бернский зенненхунд Померанский шпиц Ирландский водяной спаниель Венгерская выжла Вельш-корги (кардиган)

Собаки со способностями к обучению выше среднего  
 
 Освоение новой команды — от 15 до 25 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 70 % случаев и выше.  Чесапик-бей-ретриверПулиЙоркширский терьер Ризеншнауцер ЭрдельтерьерФландрский бувье Бордер-терьерБриар Вельш-спрингер-спаниель Манчестер-терьер Самоедская собака Филд-спаниельНьюфаундлендАвстралийский терьерАмериканский стаффордширский терьерГордон-сеттерБородатая колли Керн-терьерКерри-блю-терьерИрландский сеттер Норвежский элкхаунд АффенпинчерАвстралийский шелковистый терьерКарликовый пинчерАнглийский сеттерФараонова собакаКламбер-спаниель Норвич-терьер Далматин

Собаки со средними способностями к обучению  
 
 Освоение новой команды — от 25 до 40 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 50 % случаев и выше.  Бедлингтон-терьерФокстерьерИрландский мягкошерстный пшеничный терьер Курчавошёрстный ретриверИрландский волкодав КувасАвстралийская овчарка СалюкиФинский шпиц Пойнтер Кавалер-кинг-чарльз-спаниель Дратхаар Американский водяной спаниель  Сибирский хаски Бишон-фризе Кинг-чарльз-спаниель Тибетский спаниель Английский фоксхаунд Американский фоксхаунд Оттерхаунд ГрейхаундГриффон Кортальса Вест-хайленд-уайт-терьерШотландский дирхаунд БоксёрНемецкий дог ТаксаСтаффордширский бультерьер Аляскинский маламут УиппетШарпейЖесткошёрстный фокстерьер Родезийский риджбек Поденко ибиценкоВельш-терьерИрландский терьер Бостонский терьерАкита-ину

Собаки со способностями к обучению ниже среднего  
 
 Освоение новой команды — от 40 до 80 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 30 % случаев и выше.  Скайтерьер Норфолк-терьер     Силихем-терьер Мопс Французский бульдог Брюссельский гриффон     Мальтийская болонка Левретка Китайская хохлатая собака Денди-динмонт-терьер     Вандейский бассет-гриффон     Тибетский терьер     Японский хин     Лейкленд-терьер Бобтейл Пиренейская горная собака Скотч-терьер     Сенбернар Бультерьер Чихуахуа Лхасский апсо Бульмастиф

Собаки с плохими способностями к обучению  

 Освоение новой команды — от 80 до 100 повторений.
 Исполнение команды с первого раза: в 25 % случаев и выше.  Ши-тцу Бассет-хаунд Мастиф Бигль Пекинес Бладхаунд Русская псовая борзая Чау-чау Английский бульдог Басенджи Афганская борзая

Примечания 

Кинология
Книги по алфавиту